Giugno – sesto mese dell'anno secondo il calendario gregoriano
 Giugno – affresco del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara
 Giugno – singolo di Tananai del 2020